Carl Gustav Jablonsky (1756-1787), naturaliste et artiste allemand ;
 Steve Jablonsky (né en 1970), compositeur de musique de film américain.

Voir aussi